Willem Johannes Dominicus van Dijck (1850-1909), secretaris prins Willem Alexander (1851-1884)
 Willem Johannes Dominicus van Dijck (1899-1969), bijzonder hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft
 Willem Johannes Dominicus van Dijck (burgemeester), burgemeester van Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Piershil en Maassluis